Кизеветтер () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Кизеветтер, Александр Александрович (1866—1933) — русский историк, публицист, политический деятель.
 Кизеветтер, Георг Иванович (1808—1857) — первый городской архитектор Нижнего Новгорода.
 Кизеветтер, Джером (род. 1993) — американский футболист (соккер).
 Кизеветтер, Игорь Владимирович (1908—1984) — советский учёный, специалист в области переработки морепродуктов. Ректор Тихоокеанского института морского рыбного хозяйства и океанографии. 
 Кизеветтер, Иоганн (1766—1819) — немецкий логик и философ, популяризатор учения И. Канта.
 Кизеветтер, Кристоф Готфрид (1777—1827) — немецкий скрипач.
 Кизеветтер, Рафаэль Георг (1773—1850) — австрийский музыковед.